IFAS est un sigle qui peut désigner :
 Institut de formation d'aides soignants ;
 Institut forestier et agricole du Sahel ;
 Institut français d'Afrique du Sud ;
 Institut français d'analyse stratégique.